ou U-148 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 148, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, juste la quille lancée en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919-20.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-148, un sous-marin de type , lancé en 1918 et qui se rend aux forces américaines, coulé comme navire-cible.
 L'Unterseeboot 148, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et sabordé le , démoli après-guerre.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940